Diro ist der Familienname folgender Personen:

 Etenesh Diro (* 1991), äthiopische Hindernis- und Langstreckenläuferin
 Ted Diro (* 1942), papua-neuguineischer Politiker